Astroboy, een Japanse mangareeks
 Astro Boy (film), een op de mangareeks gebaseerde animatiefilm uit 2009
 Astro Boy: The Video Game, computerspel uit 2009
 Astro Boy: Omega Factor, een spel voor de Game Boy Advance uit 2003